Снукерный сезон 2018/2019 — элитный мировой тур турниров по снукеру, проводимый Всемирной ассоциацией профессионального бильярда и снукера (WPBSA) с 10 мая 2018 года по 6 мая 2019 года.

Участники 
В этом сезоне в мэйн-туре участвовали 128 игроков. 64 перешли по результатам прошлого сезона (2017/2018). Также к ним добавились 34 игрока, получивших в прошлом сезоне двухлетнюю карту (за исключением Лю Хаотяня, уже поднявшегося в топ-64). Затем из годового рейтинга прошлого сезона были добавлены 8 лучших снукеристов из числа не прошедших квалификацию в Мэйн-тур. Ещё двое игроков присоединились через плей-офф квалификационного тура Европейская ассоциация бильярда и снукера, также двое прибыли из китайского тура CBSA, и ещё 12 мест достались победителям трёх турниров Qualifying School. Шесть оставшихся мест в туре были выделены победителям международных любительских соревнований.
Из-за разногласий между IBSF и WPBSA было решено, что победители турниров, организованных IBSF или любыми континентальными конфедерациями, не входящими во Всемирную федерацию снукера, не будут получать мест в профессиональном туре. Единственным исключением был чемпионат мира IBSF по снукеру среди юношей до 21 года, который был завершен до принятия решения.

Новички мэйн-тура

Календарь соревнований 
Календарь соревнований сезона 2018/19 включал в себя:
 20 турниров Мирового рейтинга — WR
 7 не рейтинговых турниров — NR
 1 командный турнир — TE
 3 профессионально-любительских турнира — P/A
 10 турниров Челлендж-тура — СТ
 4 турнира для сеньоров (игроки старше 40 лет) — WST

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров.

Примечания 

2018
2018 год в снукере
2019 год в снукере